Vis se poate referi la

 Vis - experiența pe care oricine o are în timpul somnului, constând dintr-o succesiune de imagini, sunete, idei, semne, mirosuri și/sau senzații. 
 Vis (țel) - scopul sau țelul real sau imaginar dorit cu ardoare în viață, sau 
 Vis - insulă în arhipelagul dalmațian, aparținând grupului central al arhipelagului, parte a teritoriului național al Croației;
 Vis - oraș în Croația, aflat pe insula omonimă din cantonul Split-Dalmația.